Hunziker ist ein deutscher, aus der Schweiz stammender Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Hunziker ist ursprünglich der Name des aus dem Weiler Hunziken bei Sursee (Gem. Geuensee) stammenden Geschlechts.

Namensträger 
 Andrin Hunziker (* 2003), Schweizer Fußballspieler
 Antoinette Hunziker-Ebneter (* 1960), Schweizer Unternehmerin und Bankfachfrau, erste weibliche Chefin der SIX Swiss Exchange
 Armando Hunziker (1919–2001), argentinischer Botaniker
 Bruno Hunziker (1930–2000), Schweizer Politiker (FDP) und Wirtschaftsjurist
 Christian Hunziker (1926–1991), Schweizer Architekt
 Christian Chrigel Hunziker (* 1955), Schweizer Unternehmer und Autor
 Christopher T. Hunziker (* 1956), Schweizer Künstler
 Cyrill Hunziker (* 1992), Schweizer Freestyle-Skier
 Daniel Robert Hunziker (* 1965), Schweizer Bildender Künstler
 Eduard Hunziker (1827–1901), Schweizer Maler
 Elise Hunziker (Friederike Rosalie Elise Hunziker; 1860–1935), Schweizer Malerin
 Erich Hunziker (* 1953), Schweizer Manager
 Eugen Hunziker († 1983), Schweizer Feldhandballspieler
 Gerold Hunziker (1894–1980), Schweizer Maler 
 Gottfried Reimann-Hunziker (1908–1968), Schweizer Chirurg und Urologe

 Heinrich Hunziker (1879–1982), Schweizer Mediziner
 Hermann Hunziker (1840–1910), Schweizer Maler 
 Jakob Hunziker (1827–1901), Schweizer Lehrer, Dialektologe und Volkskundler
 Jakob Hunziker (Pädagoge, 1887) (1887–1963), Schweizer Lehrer, Naturschützer, Ornithologe und Verbandsfunktionär
 Jonas Hunziker (* 1994), Schweizer Freestyle-Skier

 Manfred Hunziker (* 1939), Schweizer Alpinist und Autor
 Max Hunziker (1901–1976), Schweizer Maler, Grafiker und Illustrator
 Michelle Hunziker (* 1977), Schweizer Moderatorin, Sängerin und Fotomodell
 Nicolas Hunziker (* 1996), Schweizer Fußballspieler
 Oliver Hunziker (* 1965), Schweizer Vertreter der Väterbewegung
 Otto Hunziker (1879–1940), Schweizer Politiker und Richter
 Régine Hunziker-Rodewald (* 1953), deutsch-schweizerische evangelische Theologin
 Remo Hunziker (* 1992), Schweizer Eishockeyspieler
 Rose Reimann-Hunziker (1912–2000), Schweizer Gynäkologin und Geburtshelferin
 Rudolf Hunziker (1870–1946), Schweizer Musikwissenschaftler und Philologe
 Simon Gaudenz Hunziker (* 1974), Schweizer Dirigent, siehe Simon Gaudenz

 Wolf Hunziker (1927–2014), Schweizer Garten- und Landschaftsarchitekt

Siehe auch 
 Hunzinger

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname